Aceasta este o listă a municipiilor din provinciei Sevilla, situată în Andaluzia, sudul Spaniei.

Provincia conține 105 municipii:

Sevilla
Provincia Sevilla